El Torneig de Sydney 2017, també anomenat Apia International Sydney 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de gener del 2017 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista luxemburguès Gilles Müller va guanyar el primer títol de la seva carrera i ho va fer amb 33 anys.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017